Ширшо́в (Ширшо́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Ширшов, Анатолий Илларионович (1921—1981) — советский математик.
 Ширшов, Борис Валентинович (1923—1975) — советский поэт и литератор.
 Ширшов, Виктор Владимирович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Ширшов, Константин Владимирович (род. 1974) — депутат Государственной Думы.
 Ширшов, Михаил Александрович (1920—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Ширшов, Николай Владимирович (1974—2021) — узбекский и российский футболист.
 

 Ширшова, Марина Юрьевна (род. 1968) — украинская, русская писательница, в прошлом актриса.

Топонимы 
 Озеро Ширшова — ледниковое озеро на острове Харли, Приморский район Архангельской области, Россия.
 Хребет Ширшова — океанический хребет в Беринговом море.

Прочее 
 «Академик Пётр Ширшов» — научно-исследовательское судно ГУ ДВНИГМИ СССР.

См. также 
 Улица Ширшова